Alfred steht für:

 Alfred (Name), ein männlicher Vorname
 Alfred (1995), schwedischer Film von Vilgot Sjöman
 Alfred (Film), deutscher Dokumentarfilm von Andreas Voigt (1986)
 Alfred Branch, ein Fließgewässer im Jefferson County, Florida
 Alfred G Zanetti School, ein Fließgewässer im Plymouth County, Massachusetts
 Alfred Pit, eine Mine im Allegany County, New York
 Alfred Whitney Mine, eine Mine im Clear Creek County, Colorado
 Alfred Oil Field, ein Ölfeld im Jim Wells County, Texas

Im National Register of Historic Places gelistete Objekte:

 Alfred Drowne Road Historic District, in Barrington, Rhode Island, ID-Nr. 05000584
 Alfred Historic District, in Alfred, Maine, ID-Nr. 83000479
 Alfred Newton Richards Medical Research Laboratories and David Goddard Laboratories Buildings, in Philadelphia, Pennsylvania, ID-Nr. 09000081
 Alfred Shaker Historic District, in Alfred, Maine, ID-Nr. 01000371
 Alfred Street Baptist Church, in Alexandria, Virginia, ID-Nr. 03001423
 Alfred Village Historic District, in Alfred, New York, ID-Nr. 85002323

Ort in Kanada:

 Alfred (Ontario)

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Alfred (Maine), im York County
 Alfred (Michigan), im Dickinson County
 Alfred (New York), im Allegany County
 Alfred (North Carolina), im Beaufort County
 Alfred (North Dakota), im LaMoure County
 Alfred (Ohio), im Meigs County
 Alfred (Texas), im Jim Wells County
 Alfred Acres Colonia, im Jim Wells County, Texas
 Alfred Hilltop Estates Colonia, im Jim Wells County, Texas
 Alfred Mills, im York County, Maine
 Alfred Station, im Allegany County, New York

Parks:

 Alfred "Al" Barnes Jr. Park, im Pinellas County, Florida
 Alfred A Loeb State Park, im Curry County, Oregon
 Alfred B Maclay Gardens State Park, im Leon County, Florida
 Alfred Brush Ford Park, im Wayne County, Michigan
 Alfred C Clas Park, im Milwaukee County, Wisconsin
 Alfred D Kohn Playground, im Cook County, Illinois
 Alfred E Smith Park, im New York County, New York
 Alfred E Smith Playground, im New York County, New York
 Alfred Historic District, im York County, Maine
 Alfred S Besade Park, im Miami-Dade County, Florida

Personen:

 Chuz Alfred (1932–2018), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Darren Alfred (* 1996), trinidadischer Leichtathlet
 Jerry Alfred (* 1955) kanadischer Gitarrist, Sänger und Liedermacher vom Stamm der Selkirk-Indianer
 Laurent Alfred (* 1974), Schwimmer der Amerikanischen Jungferninseln
 Stephen Alfred (* 1968), US-amerikanischer Bahnradsportler, der ursprünglich aus Trinidad und Tobago stammt

Schiffe:

 Alfred (Schiff, 1836)
 Alfred (Schiff, 1842)
 Alfred (Schiff, 1913)
 Alfred (Schiff, 2019), Fähre der schottischen Reederei Pentland Ferries
 HMS Alfred (1778)
 HMS King Alfred
 HMS Royal Alfred (1864)
 USS Alfred (1774)

Bergwerke:
 Grube Alfred, Sachsen-Anhalt
 Tagebau Alfred, Nordrhein-Westafelen

ALFRED steht für:

 ALFRED (Datenbank), eine Allelfrequenz-Datenbank

Siehe auch:
 Alfred Creek